Козлаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Козлаково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Козлаково — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Козлаково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.